Егор Викторович Силин (род. , ) — российский шоссейный велогонщик, горняк, выступающий за команду Rádio Popular–Boavista.

Карьера 
В велоспорт его привел отец, Силин Виктор Михайлович, в возрасте 8 лет, на тот момент он работал тренером в Ишимском ДЮСШ №4. С первых же стартов Егор показал всем что это российское будущее, маленький, хрупенький мальчик, выступал на уровне, а иногда и гораздо сильнее ребят старше его. Многократный призёр медалей различных достоинств на чемпионате Тюменской области по велоспорту и всероссийских соревнований. После, в возрасте 15 лет, отобрался в центр олимпийской подготовки "Агидель" город Уфа, по результатам которого отобрался в состав сборной России. В молодёжном возрасте Егор Силин успешно выступал в Италии. В 2008 году он стал 7-м в групповой гонке (до 23 лет) чемпионата мира. Пик успехов пришёлся на 2009 год, когда Силин в том числе выиграл этап и стал 8-м в общем зачёте Girobio. Ему также удалось завоевать две бронзовые медали на престижных чемпионатах — уже упомянутой дисциплины мирового первенства, а также в групповой гонке взрослого чемпионата России. На следующий сезон Егор Силин заключил контракт с ведущей российской командой , в которой без особых успехов выступал следующие 2 года. В дебютном профессиональном сезоне он становился 3-м на этапах Критериум ду Дофине и Тура Австрии (дважды), а также впервые проехал взрослую гонку чемпионата мира. В 2011 году Силин остался в шаге от медали в национальном первенстве, и впервые проехал супермногодневку Тур де Франс. В своей последней в том сезоне гонке за российскую команду Егор выиграл горный этап Херальд Сан Тур. Следующий сезон он начал в составе  где он был лидером нескольких гонок среди которых Тур Средиземноморья и Дауфине либеле где он закончил 20,В том же году он проехал Тур Испании.В 2014 году он снова подписал контракт с Katusha Team  на один год и он показал результаты 10 место на Тур Даун Андер. 

8 место на Тур Медитеранео и 3 место на Дауфине Либере.

Выступления

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Официальная страница в Фэйсбуке 
 Официальный сайт

Велогонщики России